Prosek je lahko: 
 Prosek, naselje v Srbiji
 Prosek, naslje v Italiji
Grad Mokolan oziroma Proseški stolp, v Italiji